«Ночной прибой» () — короткометражный американский фантастический фильм ужасов 2002 года режиссёра Питера Салливана по рассказу Стивена Кинга «Ночной прибой» (1974 года). Мировая премьера фильма состоялась 11 марта 2006.

Сюжет 
Герои фильма заражаются вирусом, и их охватывает сумасшествие. Однако, в безумной попытке спасти свои жизни, они наоборот — всё ближе подходят к смерти.

В ролях 
 Кларенс Джон Вудс
 Дарси Халсли
 Джеффри Эмери
 Мэттью Олива
 Мэри Ф. Рабл
 Шон Роберт Сьюард
 Джэк Эрди

Примечания 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года
Экранизации произведений Стивена Кинга